Мен — мова, що належить до ніло-сахарської макросімʼї, кір-аббайської сімʼї. Поширена в Ефіопії (Область Народностей Південної Ефіопії). Вивчається в школах.

Писемність 
Мова мен користується ефіопським письмом.

 Є тільки один складовий знак ዕ, який містить приголосний звук [ʕ].
 Для передачі голосного [ɔ] було введено ряд додаткових складових знаків: ሇ [hɔ], ⶀ [lɔ], ⶁ [mɔ], ⶂ [rɔ], ⶃ [sɔ], ⶄ [ʃɔ], ቇ [kʼɔ], ⶅ [bɔ], ⶆ [tɔ], ⶇ [t͡ʃɔ], ኇ [ŋɔ], ⶈ [nɔ], ⶉ [ɲɔ], ⶊ [ʔɔ], ኯ [kɔ], ዏ [wɔ], ⶋ [zɔ], ዯ [jɔ], ⶌ [dɔ], ⶍ [dʼɔ], ⶎ [d͡ʒɔ], ጏ [gɔ], ⶏ [tʼɔ], ⶐ [t͡ʃʼɔ], ⶑ [pʼɔ], ⶒ [pɔ], ፇ [sʼɔ].

Примітки

Зображення

Література 
 Conti Rossini, Carlo. (1913). «I Mekan o Suro nell'Etiopia meridionale e il loro linguaggio.» Rend. R. Acc. Lincei XXII (7-10): 397—463.
 Diehl, Achim and Hans-Georg Will. (2007). «Meˀen language.» In Siegbert Uhlig (ed.), Encyclopaedia Aethiopica 3, 907—909. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
 Will, Hans-Georg. 1989. «Sketch of Me'en grammar.» In M. Lionel Bender (ed.), Topics in Nilo-Saharan linguistics, 129-50. Nilo-Saharan, 3. Hamburg: Helmut Buske.
 Will, Hans-Georg. 1998. «The Me'en verb system: Does Me'en have tenses?.» In Gerrit J. Dimmendaal and Marco Last (eds.), Surmic languages and cultures, 437-58. Nilo-Saharan, 13. Cologne: R. Köppe

Писемності Африки
Мови Ефіопії
Кір-аббайські мови